Anchor Bay bezeichnet:

Orte:
 Anchor Bay (Malta), eine Bucht auf Malta
 Anchor Bay (Kalifornien), Ort im Mendocino County
 Anchor Bay, Bucht im Norden des Lake St. Clair (Nordamerika). Die angrenzenden Siedlungen Anchor Bay Gardens, Anchor Bay Harbor und Anchor Bay Shores gehören als gemeindefreie Gebiete zum Macomb County, Michigan.

Sonstiges:
 Anchor Bay Entertainment, ein Filmlabel